El apellido Liebermann puede hacer referencia a:
 Lowell Liebermann, compositor, pianista y director de orquesta estadounidense;
 Max Liebermann, pintor judeo-alemán;
 Rolf Liebermann, compositor, director de orquesta y productor musical suizo.

Lieberman 
 Avigdor Lieberman (* 1958, Kishinev)
 Joseph "Joe" (Isadore) Lieberman (* 1942), un destacado político estadounidense;
 (David Linus) "Microchip" Lieberman, un personaje ficticio de Marvel Comics.